Чемпионат Колумбии по футболу 1973 — 26-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), их победители и команды, занявшие 2-е места, в финальном турнире разыграли чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Турнирная таблица

Финальный турнир

Дополнительные матчи за 2-е место 

|}

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1973 на RSSSF

1973
Футбол в Южной Америке в 1973 году
1973 год в Колумбии